Лига Ирландии 1973/1974 () — 53-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Уотерфорд Юнайтед» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1973/1974
Ирландия
Ирландия
1973 год в Ирландии
1974 год в Ирландии